Turniej w szabli drużynowo mężczyzn podczas 7. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych  – jedna z konkurencji szermierczych rozgrywana podczas igrzysk wojskowych w chińskim Wuhanie. Zawody odbyły w dniu 24 października 2019 roku w Wuhan City Polytechnic Gymnasium.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Uczestnicy 
W turnieju drużynowym mężczyzn brało udział 8 reprezentacji narodowych i 1 zespół międzynarodowy pod egidą CISM. 

  (3) 
  CISM (3)
  (4)
  (3)
  (3)
  (4)
  (4)
  (4)
  (3)
Reprezentacja narodowa, aby mogła uczestniczyć w turnieju drużynowym musiała liczyć minimalnie 3 lecz nie więcej niż 4 zawodników z jednego kraju. Polscy szabliści nie wystąpili na igrzyskach wojskowych w Wuhanie.

Wyniki 
Pojedynki drużynowe w turnieju szermierczym pomiędzy szablistami odbył się systemem pucharowym, rozegrano dodatkowy pojedynek o trzecie miejsce.

Finał

Pojedynek o 3. miejsce

Końcowa klasyfikacja 
 
Źródło: Wuhan
.

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Szabla mężczyzn indywidualnie - Wuhan 2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Mężczyzn